Hi havia 1.956 zones urbanes a Suècia, tal com es defineixen per l'Oficina Central d'Estadístiques de Suècia, el 31 de desembre de 2010. El terme oficial utilitzat per aquesta oficina d'estadístiques és "localitat" () en lloc d"àrea urbana" i es defineixen com a aquelles que tenen un mínim de 200 habitants. La població total de les localitats era de 8.016.000 persones el 2010, el que representava el 85% de la població de tot el país.

Les àrees urbanes formaven l'1,3% de la superfície terrestre de tot el país. La densitat mitjana de població de les zones urbanes era de 1.491 habitants per quilòmetre quadrat (km²).

Referències 
General
 
Notes

 
Suecia